Anita steht für:
 Anita, ein weiblicher Vorname
 Anita (Lied), ein Schlager von Costa Cordalis
 Anita (Schiff), eine klassische 12 mR Segelyacht

Anita ist der Familienname folgender Personen:
 Vurnon Anita (* 1989), niederländischer Fußballspieler

Anita ist der Künstlername folgender Personen:
 Anita Hegerland (* 1961), norwegische Sängerin bekannt durch Duett mit Roy Black

Anita ist der Name folgender Ortschaften

in Argentinien:
 Anita (Salta)

in den Vereinigten Staaten:
 Anita (Alabama), im Shelby County
 Anita (Florida), im Hillsborough County
 Anita (Indiana), im Johnson County
 Anita (Iowa), im Cass County
 Anita (Kalifornien), im Butte County
 Anita (Montana), im Yellowstone County
 Anita (Pennsylvania), im Jefferson County
 Anita Heights, im Cabell County, West Virginia
 Anita Lander, im Weber County, Utah

ANITA steht für:
 ANITA, Tischrechner von 1961 der Bell Punch Company in London, Akronym von A New Inspiration To Arithmetic
 ANITA (ISS), Luftanalysegerät auf der ISS
 Antarctic Impulsive Transient Antenna, ein Experiment zur Untersuchung hochenergetischer Neutrinos

Siehe auch:
 Anita Creek
 Santa Anita